

Patronyme 

 Alex Goode (1988-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Andy Goode (1980-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Brett Goode (1984-), joueur américain de football américain ;
 Don Goode (1951-), joueur américain de football américain ;
 George Brown Goode (1851–1896), ichtyologiste américain ;
 Gigi Goode (1997-), drag queen américaine ;
 Joanne Goode (1972-), joueuse britannique de badminton ;
 Matthew Goode (1976-), acteur britannique ;
 Richard Goode (1943-), pianiste américain ;
 
 Wilson Goode (1938-), homme politique américain.

Pseudonyme 

 Bill Goode (1914-1990), le pseudonyme de William Francis Goodykoontz, journaliste, écrivain américain, auteur d'un seul roman policier et de plusieurs essais.

Titre 

 Johnny B. Goode, titre d'une chanson de Chuck Berry ;
 Johnny B. Goode, album live posthume de Jimi Hendrix.

Patronyme anglais